Papà – nome colloquiale del padre
Papà – album discografico di Mario Trevi

Cinema 
Papà – film muto del 1915 diretto da Nino Oxilia
Papà (Daddy) – film del 1923 diretto da E. Mason Hopper
Dad - Papà – film del 1989 diretto da Gary David Goldberg
Papà – film del 2000 diretto da Wang Shuo

Pagine correlate 
 Papa (disambigua)

Altri progetti